Kirchhof est :
 un mot allemand vieilli qui signifie cimetière attenant à une église, une aître

un patronyme

 Paul Kirchhof (né le  à Osnabrück) est un juriste allemand et un expert en législation fiscale. Il est également professeur de droit et un ancien juge à la Cour Fédérale Constitutionnelle allemande (Bundesverfassungsgericht).
 Sönke Kirchhof, 
 Ferdinand Kirchhof 
 Hans Wilhelm Kirchhof(f) (1525-1605?),

un toponyme

 Kirchhof : localité de Hesse septentrionale (actuellement fusionnée au sein de Melsungen).

Voir aussi